Маркушув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пулавский повят, Люблинское воеводство. Население — 3021 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бобовиска
 Гуры
 Калень
 Колёня-Гуры
 Ланы
 Маркушув
 Олемпин
 Ольшовец
 Вулька-Контна
 Заблоце

Соседние гмины 
 Гмина Абрамув
 Гмина Гарбув
 Гмина Курув
 Гмина Наленчув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства